

Localidades

Saint-Sixte (Loire)
Saint-Sixte (Lot-et-Garonne)

Desambiguações de topônimos